en mathématiques
 suite divergente
 série divergente
 intégrale divergente

 en littérature
 Divergent est le premier roman d'une trilogie, écrite par l'américaine Veronica Roth et publié en 2011.

 au cinéma
Divergente (titre français) est un film américain de Neil Burger sorti en 2014.
 Divergente 2 : L'Insurrection (titre français) est un film américain de Robert Schwentke sorti en 2015.
Divergente 3 : Au-delà du mur (titre français) est un film américain de Robert Schwentke sorti en 2016.

Voir aussi 
  /  
  /  

en:Divergence (disambiguation)